Ypsilanti Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ypsilanti Township (Michigan) im Washtenaw County
 Ypsilanti Township (North Dakota) im Stutsman County

Siehe auch:
 Ypsilanti (Michigan), Stadt im Washtenaw County